Аласка има више значења:

 Аласка
 Аласка (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аласка (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику